Акылбай — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Акылбай — село в Бурабайском районе Акмолинской области.

Россия 
 Акылбай — деревня в Янаульском районе Башкортостана.